Rachut steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Malente im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein

Rachut ist der Familienname folgender Personen:

 Gunda Rachut (* 1965), deutsche Verwaltungsjuristin
 Jens Rachut (* 1954), deutscher Sänger, Songtexter, Hörspielautor und Theaterschauspieler